Лока́ция (от  «размещение, положение») — поиск с применением как активных средств, так и пассивных априорных знаний об объекте, включающий в себя определение местоположения, метрических параметров форм и иных свойств чего-либо.

Различают по физическому принципу и среде распространения звуковую локацию, гидролокацию, радиолокацию, оптическую локацию, биолокацию (чувство места у животных; они используют данную способность для ориентации).

В технике применяются для этого различные приборы, которые используются в промышленности, роботостроении, космонавтике.

Локации в технике и физике 
Для определения местонахождения в технике используют локатор. По принципу действия их различают, в зависимости от вида используемого сенсора. Например, акустический сенсор использует звуколокацию, детектора радиоволн — радиолокацию. Они изучаются в разделе физики акустики как понятие об эхолокации.

Также существуют отличия в зависимости от среды. Например, в воде используются гидролокатор, как основное средство ориентирования подводных лодок. А в ряде исследований удаленных объектов (в астрономии) используется оптическая или лазерная локация.

Биолокация 

Животные, используя различные рецепторы (оптические (и иные электромагнитные), акустические, тактильные и т. п.), способны ориентироваться в окружающем их мире.

Различают пассивную биолокацию, при которой источником раздражителей выступают объекты окружающей среды (например, механические колебания, воспринимаемые боковой линией некоторых рыб или электрические поля, воспринимаемые ампулами Лоренцини скатов), и активную биолокацию, в которой источником зондирующего сигнала является само животное (эхолокация дельфинов и летучих мышей, активная электролокация некоторых видов рыб).

Локации в робототехнике 
В робототехнике роботы снабжаются устройствами локации для возможности автономного ориентирования в пространстве и избегания препятствий. В частности проводятся различные турниры, например RoboCup, где от роботов требуется хорошие умение в ориентации.

Локации в программировании компьютерных игр 

В компьютерном моделировании, в частности, компьютерных играх, для представления пространств, лабиринтов и в целом уровней игр используется понятие локаций ().

Для облегчения создания иллюзии целостного мира его разделяют на некоторое количество частей — локаций. Управляемый игроком персонаж может единовременно находится только в одной локации. Загрузка в компьютерную память необходимых данных о локации одной части мира происходит намного быстрее, чем если бы нужно было загрузить весь мир сразу. Игровой персонаж, уходя из одной локации, автоматически вызывает загрузку другой; локации обычно стараются спроектировать таким образом, чтобы их смена не была отчётливо заметна для игрока.

Так же понятие о локациях используется в алгоритмах искусственного интеллекта, например, для нахождения пути.

Локации в кинопроизводстве 

Локация в кино — место проведения съёмочного процесса, отображаемое в кадре. Участники кинопроцесса чаще употребляют термин «кинолокация».
Определение и выбор локации является одной из ключевых задач, стоящих перед режиссёром и съёмочной группой до организации той или иной съёмки.

Основное требование к локации — это соответствие художественному замыслу и возможность технической организации съёмок. Локации могут быть на открытом воздухе (улица, парк, лес, поле и так далее) или же могут использоваться готовые объекты (дом, квартира, магазин, офис и так далее). Очень часто для создания тех или иных локаций или мест для съёмки используются специализированные съёмочные павильоны. Оборудованием локации занимаются локейшн менеджеры и компании, занимающиеся поиском и подбором локаций для киносъёмок, съёмок рекламы и сериалов. Однако с появлением множества кинокомпаний на рынке поиск локаций стал актуален и для создания такого рода предпринимательства.

См. также 
 Эхолокация
 Радиолокация
 Параметрическая локация

Примечания

Литература 
 Большая советская энциклопедия ред. Прохоров, А. М.; Байбаков, Н. К.; Благонравов, А. А. — М.: Советская Энциклопедия, 1969—1978.
 Соколова Ю. А. Сенсорика. — М.: ЭКСМО, 2007. ISBN 978-5-699-04645-4
 Ожегов С. И. Словарь русского языка. — М.: Мир и Образование, 2008. ISBN 978-5-94666-370-0

Ссылки 

 https://bn.ua/locs/
 http://hartreality.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=66%3A-frpg&catid=35%3Afrpg&limitstart=1
 http://www.raspad-tehno.net/Materials/Articles/Region/location.html

Локация